Früh ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Leberecht Früh (1820–1894), deutscher Komponist
 Dölf Früh (* 1952), Schweizer Unternehmer und Sportfunktionär
 Eckart Früh (1942–2014), österreichischer Literaturhistoriker und Archivar
 Edith Früh-Gloor (* 1942), Schweizer Schriftstellerin und Regisseurin, siehe Edith Gloor
 Giovanni Früh (1937–2003), Schweizer Schauspieler
 Hans-Rudolf Früh (* 1936), Schweizer Politiker (FDP)
 Isidor Früh (1922–2002), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Jacob Früh (1867–1937), deutscher Architekt
 Jessica Früh (* 1956), Schweizer Schauspielerin
 Johann Jakob Früh (1852–1938), Schweizer Geograf
 Katja Früh (* 1953), Schweizer Autorin und Regisseurin
 Kurt Früh (1915–1979), Schweizer Filmregisseur
 Magdalena Früh (* 2000), österreichische Triathletin
 Otto Früh (1866–1944), Landtagsabgeordneter (DDP)
 Peter Josef Früh (1862–1915), deutscher Braumeister, Begründer des Kölner Markenbiers „Früh Kölsch“
 Sigrid Früh (1935–2016), deutsche Sagen- und Märchenforscherin
 Walter Früh (1854–1944), Schweizer Maler
 Werner Früh (* 1947), deutscher Soziologe, Kommunikations- und Medienwissenschaftler

Früh bezeichnet:
 Cölner Hofbräu Früh, Brauerei in Köln
 Früh em Veedel, Kölner Gaststätte
 als Zeitbegriff: am Anfang liegend, zum Beginn
 zeitige Morgenstunde

Siehe auch: